Dadiani – famiglia di nobili, duchi e principi georgiana
 David I Dadiani – generale georgiano
 Ekateriné Dadiani – aristocratica georgiana
 Niko I Dadiani – principe regnante
 Salome Dadiani – principessa georgiana